Gorochow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Georgi Olegowitsch Gorochow (* 1993), russischer Leichtathlet
 Igor Olegowitsch Gorochow (* 1990), russischer Eishockeyspieler
 Ilja Wladimirowitsch Gorochow (* 1977), russischer Eishockeyspieler
 Witali Georgijewitsch Gorochow (1947–2016), russischer Technikphilosoph